El nombre de Michelino corresponde a varios artistas:
Michelino da Besozzo, pintor y miniaturista de la primera mitad del siglo XV. 
Domenico di Michelino, pintor florentino del siglo XV.